Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, verslag van de vergaderingen in de Eerste en Tweede Kamer
Handelingen van de apostelen, Bijbelboek uit het Nieuwe Testament
Handelingen van Pilatus ofwel het Evangelie van Nikodemus
Handelingen (genre)